Nijaz Anvarovič Iljasov (* 10. srpna 1995 Batajsk) je ruský zápasník – judista tatarské národnosti.

Sportovní kariéra 
S judem/sambem začínal v rodném Batajsku. Připravuje se v armádním tréninkovém centru v Rostově na Donu pod vedením Azalchona Binalijeva. V ruské mužské judistické reprezentaci se pohybuje od roku 2017 v polotěžké váze do 100 kg.

Vítězství na mezinárodních turnajích 
 2017 - 1x světový pohár (Lisabon)
 2018 - 2x světový pohár (Jekatěrinburg, Záhřeb)

Výsledky

Odkazy

Reference

Související články 
 Zápas v Rusku

Externí odkazy 
 Výsledky a novinky Nijaze Iljasova na judoinside.com
 Výsledky a novinky Nijaze Iljasova na judobase.org

Ruští judisté
Tatarští judisté
Narození v roce 1995
Žijící lidé
Muži
Narození 10. srpna
Bronzoví olympijští medailisté reprezentující Ruský olympijský výbor